Rishöjdtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rishöjdtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (15 ha)
Rishöjdtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn